Jambaló kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Jambaló (ort), Cauca, 
 Jambaló (kommun), Cauca,